Туа, ТУА — многозначный термин и аббревиатура:

Персоналии 
 Туа, Дэвид (род. 1972) — самоанский боксёр-профессионал.
 Туа, Маддалена Мария Феличита Терезина (1866/67—1956) — итальянская скрипачка-виртуоз. 
 Туа, Патрис (род. 1967) — бельгийский кинорежиссёр и сценарист.
 Туа, Фред (род. 1967) — американский режиссёр телевидения и продюсер.

Топонимы 
 Линия Туа — железная дорога в Португалии.
 Туа (река) — река в Португалии.

Аббревиатуры 
 ТУА — транспортно-установочный агрегат
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей

См. также 
 Дю Туа